Arhitekturno-gradbena fakulteta (izvirno srbsko Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци; bosansko Arhitektonsko-Građevinski fakultet u Banjoj Luci), s sedežem v Banja Luki, je fakulteta, ki je članica Univerze v Banja Luki.

Glej tudi 
 seznam fakultet v Bosni in Hercegovini

Zunanje povezave 
 Uradna stran 

Izobraževalno-raziskovalne ustanove v Banja Luki
Fakultete v Bosni in Hercegovini
Članice Univerze v Banja Luki
Banja Luka
Banja Luka
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 1996